Вейк-ан-Зеє 2001 (також «Корус-турнір» ()) — 63-й щорічний міжнародний шаховий турнір, що проходив з 12 по 28 січня 2001 року в нідерландському місті Вейк-ан-Зеє. 14 учасників змагались за круговою системою. Переможцем турніру втретє поспіль став чемпіон світу і рейтинговий фаворит Гаррі Каспаров, який вдруге поспіль пройшов турнір без жодної поразки.

 Категорія: 19.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2001 року

Примітки

Джерела 
 Інформація про турнір на сайті chessgames.com 
 Інформація про турнір на сайті 365chess.com 
 Інформація про турнір на офіційному сайті 

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
2001 у шахах
Січень 2001